Johan Gabriel Sack kan syfta på bland andra:

 Johan Gabriel Sack (1697–1751), svensk friherre och godsägare
 Johan Gabriel Sack (1756–1830), svensk friherre och godsägare